Pordenone est une ville d'Italie située dans la province de Pordenone dans la région du Frioul ;
 Odoric de Pordenone (vers 1286 – 1331) est l'un des voyageurs occidentaux qui s'est rendu en Extrême-Orient pendant le Moyen Âge.
 Le Pordenone (1483 – 1539) est un peintre italien du .
 Le Pordenone Calcio, club de football de Pordenone.